Viviane – variante del nome proprio di persona Viviana
Viviane – uno dei vari nomi della Dama del Lago, personaggio della mitologia gaelica e successivamente del ciclo epico di Re Artù
Viviane – film del 2014 diretto da Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz
Viviane Macula – formazione geologica presente sulla superficie di Tritone